Elizavetovca se poate referi la:

 Localități din Republica Moldova
 Elizavetovca - locatitate centru de comună din raionul Dondușeni
 Elizavetovca - sat din componența comunei Zagarancea din raionul Ungheni

Localități omonime din Republica Moldova